Литовские караимы — этноконфессиональная группа, национальное меньшинство Литовской Республики.

История

Появление караимов в Литве 
В настоящее время среди караимов Литвы доминирует тюркская теория их происхождения, в соответствии с которой
они являются потомками тюркских племён Хазарского каганата, принявших караизм — основанное на Ветхом Завете вероучение, называемое также иудаизмом караимского толка.

Относительно появления караимов в Литве высказаны следующие гипотезы:
 Караимы обосновались в Великом княжестве Литовском в 1397—1398, когда литовский князь Витовт после похода в Крым вывел оттуда несколько сотен караимских и татарских семей (караимская традиция). Вначале караимы были поселены в Тракай, в северной части города, между двумя замками великого князя, на нынешней улице Караимов. Впоследствии поселения караимов возникли в Биржай, Науяместисе, Пасвалисе, Паневежисе. Эта версия признана правительством современной Литвы.
 Согласно более ранним источникам, караимы самостоятельно переселились в Великое Княжество Литовское, привлеченные привилегиями Витовта. Существует также теория о внекрымском происхождении литовских караимов.

Относительно видов деятельности караимов Литвы высказаны следующие гипотезы:
 Согласно караимской традиции, трокские караимы занимались различными видами деятельности: караимы-воины должны были охранять мосты и Островной замок, а гражданские занимались мелким ремеслом, торговлей, служили переводчиками, обрабатывали землю.
 По другим источникам, караимы не несли никакой воинской повинности, занимаясь главным образом ростовщичеством, что являлось основным занятием зажиточных караимов по крайней мере до конца XVIII века.

Изгнание в Польшу и возвращение 
Во время существования великого княжества Литовского и Королевства Польского караимы подвергались той же участи, что и евреи-раввинисты. Так, в апреле 1495 г. они были изгнаны из Литвы великим князём Александром и были приняты в Польше братом Александра, королём Яном-Альбрехтом. В 1503 г. все литовские евреи, а с ними и караимы, были возвращены тем же Александром, ставшим между тем и польским королём, причем как тем, так и другим было возвращено конфискованное при изгнании имущество.
 
Некоторые трокские караимы известны в области науки (Исаак Трокский) и культуры. Свирепствовавшая в Литве в 1710 чума унесла жизнь многих караимов. Тракай оставался административным и духовным центром караимской общины Литвы. В 1863 году начало действовать Трокское караимское духовное правление во главе с гахамом. Под его юрисдикцией находились караимские общины Луцка, Поневежа, Трок, Вильны, Пскова, Смоленска и Острова. По данным Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 года в Виленской губернии проживало 576 караимов, в Ковенской — 203.

Караимы Литвы в XX веке 

В Вильне в 1913—1914 выходил журнал на русском языке «Караимское слово», в межвоенные годы — журнал на польском языке «Myśl Karaimska» («Караимская мысль», 1924—1939). В 1932 в Вильно основано «Общество любителей истории и культуры караимов». В 1934—1939 годах караимское общество Паневежиса выпустило три номера журнала «Onarmach» на караимском языке.

В советское время караимская кенасса в Вильнюсе, построенная в 1911, была национализирована (1949). В здании располагались различные учреждения, в частности, архив службы геодезии, и жилые помещения. Кенасса в Паневежисе была разрушена (1970). Единственной действующей кенассой Литвы и Советского Союза, после закрытия кенассы в Галиче в середине 60-х годов, была кенасса в г. Тракае, службы в которой проводились только по праздникам.

В 1988 было создано Общество культуры караимов Литвы. В Тракай состоялся первый Международный съезд караимов 1989. Караимская религиозная община законом «О религиозных общинах и сообществах» причислена к девяти традиционно существующим в Литве религиозным общинам, составляющим часть исторического, духовного и социального наследия. Караимской общине предоставлены права юридического лица и возвращена кенасса в Вильнюсе; реставрирована и вновь освящена в 1993.

В 1997 прошли торжества 600-летнего юбилея поселения татар и караимов в Литве. Была выпущена сувенирная монета достоинством в 50 литов. В 1998—1999 в Вильнюсе издан караимский молитвенник в двух томах: тексты одного используются в ритуалах литургического года, второго — в домашнем обиходе.

Численность и расселение 

По данным переписей и опросов, в 1959 караимов насчитывалось 423 человека (0,02 % всего населения Литовской ССР), в 1970 — 388 (0,01 %) и позднее неизменно 0,01 % (1979 — 352; 1989 — 289; 1997 — 257).

По данным переписи Литвы 2001 года караимов насчитывалось 273 человека, из них родным языком назвали:
 литовский — 97 чел. (35,5 %)
 русский — 46 чел. (16,8 %)
 польский — 2 чел.
 украинский — 1 чел.
 другой — 118 чел. (43,2 %), по всей видимости, караимский
 не указали язык — 9 чел.
Большинство караимов живёт в Вильнюсе (151 в 2001), Тракай (75) и Паневежисе (25), единицы — в Григишкес, Лентварисе, Каунасе, Норейкишкес (Каунасский район) и др. населённых пунктах.

Приверженцев караизма при этом оказалось лишь 195 человек.

По данным переписи населения Литвы 2011 года в ней проживал 241 караим, в том числе 212 человек в Вильнюсском уезде и 20 в Паневежском.

Язык 

Караимский язык близок кумыкскому и крымскотатарскому и относится к тюркским языкам. Выделяются исторически сложившиеся диалекты: тракайский, галицко-луцкий и крымский. Функционирует в быту караимов Литвы и в литургии. Находясь в окружении языков иного строения (славянских и литовского) и лишённый контакта с родственными языками, сохранил архаичные черты, утраченные другими тюркскими языками, и относительную чистоту лексики (при незначительном пласте заимствований из литовского и польского языков). По морфологии является агглютинативным языком, в котором слова и грамматические формы образуются путём присоединения к неизменяемой основе однозначных слово- и формообразовательных аффиксов. Фонетической системе присуща свойственная тюркским языкам гармония гласных. Ударение постоянное, обычно на последнем слоге. Письменность на основе латинского алфавита. (Крымские караимы пишут кириллицей).

Кухня 

Самое известное караимское блюдо — кибины, кыбыны, кибинай (на караимском языке «кыбын», множественное число «кыбынлар»; ). Представляет собой пирожки в форме полумесяца из теста (состав: мука, яйца, сметана, масло) с начинкой из нарезанного кусочками говяжьего или бараньего мяса с большим количеством лука (примерно 50/50%) и специй, испечённые в духовке на противне. Другие блюда, принесённые в Литву караимами и татарами — чебуреки, пельмени, «шишлик» (чаще из баранины).

К обрядовым блюдам, готовящимся к религиозным праздникам и свадьбам, относятся «тымбыл» — круглые пасхальные лепёшки из пресного теста, замешиваемого со сливками и маслом или маслом и яйцами и давшие современное название этому празднику «Tymbyl chydžy» , «катлама» — творожный пирог, выпекаемый на Шавуот («Aftalar chydžy»), семь слоёв которого символизируют семь недель, прошедших после Пасхи (четыре слоя из дрожжевого теста, три — из творога), свадебные пироги «кийовлюк» (со стороны жениха) и «келиньлик» (со стороны невесты) и др.

Примечания

Литература

На караимском языке 

 Карай йырлары. Сост. М. Фирковичюс. Вильнюс, 1989 (антология караимской поэзии).
 Karaj koltchalary. Sud. M. Firkovičius. Vilnius, 1993 (молитвенник)
 David bijniń machtav čozmachlary. Sud. M. Firkovičius. Vilnius, 1994 (псалмы).
 M. Firkovičius. Mien karajče ürianiam. Vilnius, 1996 (учебник караимского языка).
 Čypčychlej učma Trochka. Į Trakus paukščiu plasnosiu. Lietuvos karaimų poezija. Sud. K. Firkavičiūtė. Vilnius, 1997 (антология караимской поэзии на караимском и литовском языках).
 Karaj dińliliarniń jalbarmach jergialiari. Karaimų liturginis maldynas. Sud. ir spaudai parengė M. Firkovičius. Kn. 1: Vilnius, 1998, Kn. 2: Vilnius, 1999 (молитвенник).
 Karaj kalendary. Karaimų kalendorius 2001—2051. Parengė M. Firkovičius, K. Firkavičiūtė, V. Maškevič. Vilnius, 2001 (календарь).

На других языках 

 A. Zajączkowski. Karaims in Poland, Warszawa. 1961.
 S. Szyszman. Le Karaïsme. Ses doctrines et son histoire. Lausanne, 1980.
 H. Kobeckaitė. Lietuvos karaimai, Vilnius, 1997.
 M. Zajončkovskis. Karaimai kariuomenėje. Karaims on military service. Karaimi na żołnierce. Караимы в армии. Vilnius, 2000.
 Seraya Szapszal’s Karaim Collection. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2003. ISBN 9955-415-32-0

Ссылки 
 Crimean karaites(КРЫМСКИЕ КАРАИМЫ)
 Lithuanian Karaims 

Национальные меньшинства
Народы Литвы
Караимы Литвы